Coenonympha multipuncta är en fjärilsart som beskrevs av Schultz 1904. Coenonympha multipuncta ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
multipuncta